Haasiansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haasiansaari (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Haasiansaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar